Gabriel Macht – attore statunitense
 Stephen Macht – attore statunitense